Fiedorczuk – nazwisko wywodzące się prawdopodobnie od rosyjskiego imienia Fiodor (różnica między "Fiedor", a "Fiodor" w cyrylicy: Фeдор
Фёдор).

Znani Fiedorczukowie:
 Julia Fiedorczuk – polska poetka
 Natalia Fiedorczuk – polska piosenkarka, instrumentalistka i autorka piosenek
 Ołeh Fiedorczuk – ukraiński piłkarz i trener
 Siergiej Fiedorczuk – ukraiński szachista
 Stanisław Fiedorczuk – polski ksiądz rzymskokatolicki
 Witalij Fiedorczuk – radziecki generał
 Wojciech Fiedorczuk – polski koszykarz i trener
 Zygmunt Fiedorczuk  – polski lekarz, medyk i biegły sądowy